Gabriella Paruzzi (ur. 21 czerwca 1969 w Udine) – włoska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka olimpijska, pięciokrotna medalistka mistrzostw świata oraz zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutowała w sezonie 1990/1991. Na swoje pierwsze miejsce na podium musiała zaczekać aż do sezonu 2000/2001. Najlepsze wyniki w Pucharu Świata osiągnęła w sezonie 2003/2004, kiedy to triumfowała w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych i klasyfikacji sprintu była druga. Ponadto w sezonie 2002/2003 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jej pierwszą dużą imprezą międzynarodową były mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 1991 r. Indywidualnie zajęła tam 8. miejsce w biegu na 30 km technika dowolną, a wraz z Bice Vanzettą, Manuelą Di Centą i Stefanią Belmondo zdobyła srebrny medal w sztafecie 4x5 km. Włoska sztafeta w tym samym składzie obroniła wicemistrzostwo świata podczas mistrzostw świata w Falun w 1993 r. Ponadto Paruzzi była tam między innymi szósta w biegu na 30 km techniką dowolną. Z mistrzostw w Thunder Bay oraz mistrzostw w Trondheim nie przywiozła medalu. Podczas mistrzostw świata w Ramsau Włoszki w składzie Sabina Valbusa, Paruzzi, Antonella Confortola i Belmondo po raz kolejny zdobyły srebrny medal w sztafecie. Najlepszym wynikiem indywidualnym Paruzzi na tych mistrzostwach było 10. miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym. Kolejny medal w sztafecie zdobyła na mistrzostwach w Lahti, gdzie wspólnie z Valbusą, Cristiną Paluselli i Belmondo zajęła trzecie miejsce. Dwa lata później, na drugich w jej karierze mistrzostwach w Val di Fiemme zajęła 4. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną i w biegu na 30 km techniką dowolną oraz 5. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Były to najlepsze indywidualne wyniki Paruzzi na mistrzostwach świata. Na ostatnich mistrzostwach w swojej karierze, rozgrywanych w Oberstdorfie wywalczyła razem z Valbusą, Confortolą i Arianną Follis kojelny brązowy medal w sztafecie.

Paruzzi brała udział w aż pięciu zimowych igrzyskach olimpijskich i na każdych zdobywała medal. Jej debiutem były igrzyska w Albertville, gdzie wraz z koleżankami zdobyła brązowy medal w sztafecie 4x5 km. Włoszki z Gabriellą w składzie powtarzały ten wynik także na igrzyskach w Lillehammer, igrzyskach w Nagano i igrzyskach w Turynie. Jednak swój największy sukces osiągnęła na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie została mistrzynią olimpijską w biegu na 30 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 25.
 sezon 1991/1992: 22.
 sezon 1992/1993: 15.
 sezon 1993/1994: 27.
 sezon 1994/1995: 27.
 sezon 1995/1996: 20.
 sezon 1996/1997: 24.
 sezon 1997/1998: 26.
 sezon 1998/1999: 16.
 sezon 1999/2000: 21.
 sezon 2000/2001: 6.
 sezon 2001/2002: 8.
 sezon 2002/2003: 3.
 sezon 2003/2004: 1.
 sezon 2004/2005: 10.
 sezon 2005/2006: 36.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1991
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Urodzeni w 1969
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Udine